Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1997 si concluse con la vittoria di Arizona contro Kentucky.

Miles Simon di Arizona fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

Southeast region

Midwest region

West region

Risultati

East region

Southeast region

Midwest region

West region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Lute Olson
Vice-allenatori: Jessie Evans, Phil Johnson

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1997
Campionato di pallacanestro NCAA Division I